Џејмс II од Шкотске (Holyrood Abbey, 16. октобар 1430- Roxburgh, 3. август 1460) је био краљ Шкотске. Био је син Џејмса I од Шкотске и Џоан Бофорт.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1430.
Умрли 1460.
Династија Стјуарт
Шкотски краљеви